«Бешикташ» () — профессиональный баскетбольный клуб, входящий в состав спортивного общества «Бешикташ» (Стамбул, Турция). Играет в залах спортивного комплекса «Акатлар Арена» (Akatlar Arena), находящегося в городе Акатлар. Основан в 1933 году, с 1956 года существует женская команда. Принимает участие в чемпионате Турции и Лиге чемпионов ФИБА.

История 
Клуб со дня основания участвует в играх баскетбольной лиги Турции. Первоначально команда была создана в 1933 году, отыграла до 1936 года, затем была распущена. В 1940 году у клуба начинается новая история. С этого момента «Бешикташ» неизменно выступал в высшем дивизионе Турции (кроме сезона 1988–89, когда год провёл во втором дивизионе).

Клуб выиграл два чемпионата: в сезонах 1974–75 и 2011–12 годов. В 2005 году он вышел в финал плей-офф, но проиграл «Эфес Пилсену». Сезон 2011–12 стал самым успешным в истории клуба, когда он кроме чемпионского титула выиграл также Кубок Турции и Кубок президента Турции.

Достижения

Национальные турниры 
Чемпионат Турции
  Чемпион (2): 1974/1975, 2011/2012
  Серебряный призёр (7): 1971/1972, 1975/1976, 1976/1977, 1981/1982, 1982/1983, 2004/2005, 2016/2017
Кубок Турции
  Обладатель: 2011/2012
  Финалист (3): 1971/1972, 1972/1973, 2010/2011

Европейские турниры 
Кубок вызова ФИБА
  Обладатель:''' 2011/2012

Сезоны

Текущий состав

Известные игроки 
  Райан Брокхофф
  /  Ратко Варда
  Попс Менса-Бонсу
  /  Мацей Лямпе
  Карлос Арройо
  Фёдор Лихолитов
  Владимир Штимац
  Зоран Эрцег
  Аллен Айверсон
  Дэниел Юинг
  Дерон Уильямс
  Эрл Кларк
  Лонни Бакстер
  /  Эрик Мерфи
  Синан Гюлер
  Эрман Кюнтер
  /  Дамир Маркота

Ссылки 
 Официальный сайт  

Баскетбольные клубы по алфавиту
Баскетбольные клубы Турции
Участник баскетбольной Евролиги
Спорт в Стамбуле
БК «Бешикташ»